Мессер — многозначный термин.

 Мессе́р, также месси́р (, ) — «господин» — обращение к именитому гражданину в средневековой Италии и Франции.
 Ме́ссер — разговорное название «Мессершмитта», истребителя времён Второй мировой войны.
 Мессер, гросс-мессер — тип немецкого позднесредневекового холодного оружия 15-16 веков, позднее был вытеснен тесаком.
 Мессер — до 1942 г. название села Усть-Золиха в Красноармейском районе Саратовской области.

Персоналии 
 Мессер, Владимир Павлович (1840—1904) — вице-адмирал.
 Мессер, Павел Владимирович (1883—1938) — военный моряк, начальник Главного Гидрографического Управления флота, разработчик проекта перехода СССР на поясное время.
 Мессер, Пётр Фомич (1795—1864) — вице-адмирал.
 Мессер, Раиса Давыдовна (1905—1984) — советский литературный и кинокритик, автор статей, литературовед.
 
 Мессер, Яков Егорович — составитель «Звёздного атласа для небесных наблюдений».

Примечания